Warren County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Warren County (Georgia)
Warren County (Illinois)
Warren County (Indiana)
Warren County (Iowa)
Warren County (Kentucky)
Warren County (Mississippi)
Warren County (Missouri)
Warren County (New Jersey)
Warren County (New York)
Warren County (North Carolina)
Warren County (Ohio)
Warren County (Pennsylvania)
Warren County (Tennessee)
Warren County (Virginia)